Сан Димас има више значења:

 Сан Димас, Алијанза II (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Димас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Сан Димас (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Димас (Сан Димас, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Димас (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Димас (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Димас (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику